Hefter steht für:

 Hefter (Schriftgutbehälter), Schriftgutbehälter für gelochtes Schriftgut
 Hefter, Handapparat des Büro-Alltags zum Einsatz von Heftklammern

Hefter ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hefter (1871–1970), Bischof von Gurk
 Dennis Hefter (1993–2015), deutscher Volleyballspieler
 Ernst Hefter (1906–1947), deutscher Psychiater und Euthanasietäter
 Martina Hefter (* 1965), deutsche Schriftstellerin
 Roland Hefter, deutscher Schauspieler, Kabarettist, Liedermacher und Sänger
 Wolfgang Hefter (* 1949), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Heffter